Advanced Mars Helicopter, сокр. AMH;  — роботизированный беспилотный вертолёт, разрабатываемый с 2018 года для научных исследований Марса инженерами NASA (AMES, JPL), AeroVironment и других американских аэрокосмических фирм. Наряду с AMH для научных исследований также разработан вариант гексакоптера, именуемый Mars Science Helicopter (MSH). После 2021 года эти НИОКР учитывают опыт эксплуатации марсианского вертолёта Ingenuity, от которого оба варианта вертолётов AMES / JPL отличаются повышенным радиусом действия, скоростью, грузоподъёмностью.

Предпосылки проекта 

Комментарии

Примечания

Литература

Ссылки 

Беспилотные вертолёты США
Автоматические космические аппараты
Воздухоплавание на Марсе
Космические аппараты НАСА